Чалоян — армянская фамилия.

Известные носители 
 Чалоян, Вазген Карпович (1905—1981) — советский философ, основатель новейшей историко-философской науки Армении.
 Чалоян, Давид (род. 1998) — армянский боксёр-любитель, серебряный призёр чемпионата мира (2021).

См. также 
 Однокоренные фамилии
 Челоянц, Джеван Крикорович (род. 1959) — заслуженный работник нефтяной и газовой промышленности Российской Федерации, вице-президент компании «Лукойл» (1993—2011).

Армянские имена